De naam Alberto is gebruikt voor 6 tropische cyclonen in de Atlantische Oceaan.

Atlantische Oceaan:
Orkaan Alberto (1988)
Tropische storm Alberto (1988)
Tropische storm Alberto (1994)
Orkaan Alberto (2000)
Tropische storm Alberto (2006)
Tropische storm Alberto (2012)